Анатолико може да се отнася за:

 Коняри, на гръцки Анатолико, село в дем Делта, Гърция;
 Инско, на гръцки Анатолико, село в дем Еордея, Гърция;
 Анатолико, старо Евренесли, село в дем Кожани, Гърция.